Хедберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хедберг, Вальборг (1859—1931) — шведская переводчица.
 Хедберг, Ингемар (1920—2019) — шведский гребец-байдарочник.
 Хедберг, Манс (род. 1993) — шведский сноубордист, выступающий в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл.
 Хедберг, Сара Стина (более известна под фамилией Леандер; 1907—1981) — шведская киноактриса и певица, работала в основном в Германии.
 Хедберг, Тур (1862—1931) — шведский драматург, критик, театральный деятель.
 Хедберг, Эдвин (род. 1994) — шведский профессиональный хоккеист колумбийского происхождения
 Хедберг, Юхан (род. 1973) — профессиональный шведский хоккеист, вратарь.